Die 86. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 2. bis 4. März 2018 in Berlin im Sportforum statt. Ausrichter war der Verein ttc berlin eastside.

Timo Boll wurde zum 12. Mal Deutscher Meister nach einem 4:0 Endspielsieg über Kilian Ort. Han Ying gewann erstmals den Titel im Einzel vor Tanja Krämer. In den Doppelwettbewerben siegten Benedikt Duda/Dang Qiu bei den Herren und Sabine Winter/Huong Do Thi bei den Damen. Insbesondere der Erfolg des Damendoppels kam überraschend, da Huong Do Thi kurzfristig nachnominiert wurde. Sabine Winters standardmäßige Doppelpartnerinnen sind Nina Mittelham oder Petrissa Solja, beide waren jedoch erkrankt. Ein Mixedwettbewerb fand nicht statt.

Es fehlten Dimitrij Ovtcharov, Petrissa Solja, Nina Mittelham, Shan Xiaona und Kristin Silbereisen.

Wissenswertes 
 Annett Kaufmann vom TTC Bietigheim-Bissingen war mit 11 Jahren die jüngste Teilnehmerin.
 Sarah Mantz verlor ihre Partie gegen Qian Wan durch eine gelb-rote Karte. Obwohl bereits verwarnt hatte sie gegen den Tisch getreten.
 Enttäuschend war die Zuschauerresonanz. Zwar fasst die Arena maximal 1.900 Zuschauer, aber oft waren die Ränge weitgehend unbesetzt.

Alle Ergebnisse 
Die Einzelwettbewerbe wurden in vier Gewinnsätzen, die Doppelwettbewerbe in drei Gewinnsätzen ausgetragen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Endrangliste Herreneinzel

Endrangliste Dameneinzel

Weblinks 
 DM 2018 in Berlin auf tischtennis-infos.de (abgerufen am 1. Oktober 2020)
 Ergebnislisten (abgerufen am 1. Oktober 2020)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2018/3, Seite 9–18 + Seite 25

2018
Tischtennisveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Berlin
Deutsches Sportforum